Beskidy bezeichnet

 den polnischen Namen eines Gebirge, siehe hierzu Beskiden
 einen Tanker der polnischen Handelsflotte, siehe hierzu Beskidy (Schiff).